XPD ist
 eine Kurzbezeichnung für den Preis einer Feinunze Palladium, siehe ISO 4217#Andere Einheiten
 eine englische Abkürzung für Photoelektronenbeugung (engl. x-ray photoelectron diffraction), siehe Photoelektronenspektroskopie 
 das Enzym TFIIH-Helikase XPD
 der Titel eines im Jahr 1981 veröffentlichten Spionageromans von Len Deighton
 XPd (Inschrift), Inschrift von Xerxes I.

XPD